Tsuno peut désigner :
 le bourg de Tsuno dans la préfecture de Miyazaki au Japon ;
 le bourg de Tsuno dans la préfecture de Kōchi au Japon ;
 le sanctuaire shintô Tsuno-jinja ;
 la série de bande dessinée Yoko Tsuno ;
 l'héroïne de bande dessinée Yoko Tsuno ;
 le personnage de bande dessinée Seiki Tsuno, père de Yoko Tsuno.